Phylloscopidae é uma família de pequenos pássaros insetívoros anteriormente incluídos na família Sylviidae. Está distribuída na Eurásia, alcançando a Wallacea e África. Uma espécie pode ser encontrada no Alasca. Habita em florestas e arbustais e alimenta-se em voo.

Referências 
 Alström, Per; Ericson, Per G.P.; Olsson, Urban; Sundberg, Per (2006). Phylogeny and classification of the avian superfamily Sylvioidea. Molecular Phylogenetics and Evolution 38 (2): 381–397. 
 Baker, Kevin (1997). Warblers of Europe, Asia, and North Africa. Princeton University Press, Princeton, N.J. ISBN 0-691-01169-9
 Del Hoyo, J.; Elliot, A.; Christie D. (editors). (2006). Handbook of the Birds of the World. Volume 11: Old World Flycatchers to Old World Warblers. Lynx Edicions. ISBN 84-96553-06-X.

Passerida